Пееш или лъжеш е българска версия на шоуто I can see your voice. Българската версия започва през есента на 2016 г. Водещи на шоуто са Мария Игнатова и Ненчо Балабанов.

Сезони

Формат 
Хора с артистични умения и харизма, които пеят фалшиво или имат истински талант, си партнират с известни музикални изпълнители. Във всеки епизод участниците са оценявани от една популярна личност от музикалната сцена в България. Част от тях са забележителни певци с музикален талант, а останалите ще твърдят, че притежават такъв. Гост-звездата има специална мисия – да определи кой „пее“ и кой „лъже“ на сцената, а на финала очаква дует с победителя.

Източници

Външни препратки 

Български реалити предавания
Предавания на Нова телевизия
Основани в България през 2016 година